

Geografia 
 Néma – capoluogo del dipartimento di Néma (Mauritania)
 Nema – cittadina dell'oblast' di Kirov (Russia)
 Nema – municipalità di Mortlocks (Stati Federati di Micronesia)

Sigle 
 National Electrical Manufacturers Association – organizzazione di standardizzazione statunitense

Altro 
 Nema – azienda di telecomunicazioni faroese
 Nema – demo degli Enslaved del 1991